Příjmení Pavelek nosí více významných osobností:

 Ferdinand Pavelek (1876–1964) – český středoškolský profesor, vlastivědný pracovník a redaktor
 Petr Pavelek (* 1979) – český nevidomý výtvarník, hmatový sochař
 Zdeněk Pavelek (* 1973) – český hokejista